Rocking steht für:

Orte:
 Rocking (Gemeinde Reisenberg)
Weiteres:
 Rocking, Tanzelement siehe Top Rocking
 Rocking Records, Musiklabel
Siehe auch:
 Rockinger